Хизер Джейн Макдермид (; ) — канадская гребчиха, выступавшая за сборную Канады по академической гребле во второй половине 1990-х годов. Серебряная и бронзовая призёрка летних Олимпийских игр, обладательница бронзовой медали чемпионата мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Хизер Макдермид родилась 17 октября 1968 года в городе Калгари, провинция Альберта, Канада.

Изначально занималась лёгкой атлетикой, была специалисткой по бегу на 800 метров — по спортивной стипендии поступила в Университет Райса в США, в 1989 и 1990 годах дважды получала статус всеамериканской спортсменки. Однако из-за травмы лодыжки вынуждена была оставить лёгкую атлетику и перешла в академическую греблю, где сразу же стала показывать высокие результаты, в частности в 1994 году вошла в состав канадской национальной сборной.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В составе экипажа, куда также вошли гребчихи Тоша Тсанг, Анна ван дер Камп, Джессика Монро, Эмма Робинсон, Мария Мондер, Тереза Люк, Элисон Корн и рулевая Лесли Томпсон, показала второй результат в восьмёрках, уступив более четырёх секунд команде из Румынии — тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль.

После атлантской Олимпиады Макдермид осталась в составе гребной команды Канады на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1999 году в восьмёрках она выиграла бронзовые медали на этапах Кубка мира в Вене и Люцерне, в той же дисциплине получила бронзу и на домашнем мировом первенстве в Сент-Катаринсе.

Находясь в числе лидеров канадской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. Совместно с такими гребчихами как Баффи Александер, Хизер Дэвис, Элисон Корн, Тереза Люк, Эмма Робинсон, Ларисса Бизенталь, Дорота Урбаняк и Лесли Томпсон показала третий результат в восьмёрках, финишировав позади экипажей из Румынии и Нидерландов — таким образом добавила в послужной список бронзовую олимпийскую награду. 

Сразу по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру. За выдающиеся спортивные достижения в 2009 году была введена в Зал славы спорта Альберты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Хизер Макдермид — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Выпускники Университета Райса